De Koeweitse voetbalbeker 2007 (Emir Cup) was de 46ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Koeweit, die werd georganiseerd door de Koeweitse voetbalbond (KFA). Het toernooi begon op 14 juni 2007 en eindigde op 25 juni 2007. Qadsia SC won de beker voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis door Al-Salmiya SC in de eindstrijd met 5–0 te verslaan.

Schema

2007
Koeweit